Bandar Lengeh, eller Bandar-e Lengeh, kan syfta på följande platser:

Iran 

 Bandar-e Lengeh (shahrestan), delprovins i Hormozgan, 
 Bandar Lengeh Airport, flygplats i Hormozgan, 
 Bandar-e Lengeh, stad i Hormozgan